AWT peut désigner :
 Abstract Window Toolkit, une bibliothèque graphique pour Java ;
 Aphrodite World Tour, un nom de la tournée de la chanteuse australienne Kylie Minogue, qui a débuté le .